Наєнко — українське прізвище.

 Наєнко Михайло Кузьмович — літературознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Наєнко Сергій — український артист балету, хореограф, балетмейстер-постановник Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької, керівник ансамблю «Єврейські мініатюри» при львівському благодійному фонді «Хесед-Ар'є», Заслужений артист України.

Українські прізвища